Yuji Funayama (Narita, 19 de janeiro de 1985) é um futebolista profissional meio campista, defense, milita no Kashima Antlers.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers